Roccheggiani – abitanti di Rocca Massima
Roccheggiani – abitanti di Rocca di Cave
Roccheggiani – abitanti di Rocca di Papa